Plöhn ist der Familienname folgender Personen:

 Jürgen Plöhn (* 1957), deutscher Politikwissenschaftler

 Robert Plöhn (1861–1935), österreichischer Schriftsteller 
Siehe auch:
 Plön (Begriffsklärung)